

Pessoas 
 Domícia Lépida, a Velha - tia do imperador romano Nero.
 Domícia Lépida, a Jovem - tia do imperador romano Nero.
 Domícia Lucila - mãe do imperador Marco Aurélio.
 Domícia Longina - filha mais nova do grande general romano Cneu Domício Córbulo.
 Domícia Paulina - mãe do imperador Adriano.
 Élia Domícia Paulina - irmã do imperador Adriano.

Outros 
 Domícia (gens) - uma das gentes da Roma Antiga.
 Via Domícia - uma estrada romana na península Ibérica.